Pasukan Gerakan Khas, unitat de forces especials antiterrorista de la policia de Malàisia
 Fosfoglicerat cinasa (del seu nom en anglès Phosphoglycerate Kinase), enzim del tipus transferasa implicat en el procés de la glicòlisi
 PGK també és el codi ISO 4217 de la kina, moneda oficial de Papua Nova Guinea